Németh Sándor (1766–1831) plébános 
 Németh Sándor (1811–1865) líceumi tanár, író
 Németh Sándor (1844–?) plébános
 Németh Sándor (1891–1985) Kossuth-díjas földműves
 Németh Sándor (1925–1993) úszó
 Németh Sándor (1938) matematikus, az MTA tagja
 Németh Sándor (1942) színész, színházigazgató, rendező
 Németh Sándor (1950) a Hit Gyülekezete alapítója
 Németh Sándor táncművész
 Németh Sándor lovas